Список гор Боснии и Герцеговины с вершиной выше 1 500 метров над уровнем моря.

Примечания 

Горы
Босния и Герцеговина